Wind River' poate fi:

 Munții Wind River, lanț muntos din masivul Rocky Mountains
 Wind River Systems, companie de IT din Statele Unite